Pseudauletes är ett släkte av skalbaggar. Pseudauletes ingår i familjen Rhynchitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Pseudauletes